Kvalifikationen til EM i håndbold 2016 er en række kampe, der spilles for at finde de femten landshold, der foruden værtsnationen , skal deltage i EM-slutrunden for kvinder i 2016. De forsvarende mestre () deltager også i denne kvalifikationsturnering. 

Kvalifikationsturneringen afvikles over to faser. I første fase deltager seks hold, der er fordelt i to puljer med tre hold i hver. Et hold i hver pulje er værter for alle kampene i den pågældende pulje. De to puljevindere kvalificerer sig til anden fase. I anden fase indtræder de resterende 26 hold. De 28 hold fordeles i syv grupper med fire hold i hver. I anden fase møder man hver modstander én gang på udebane og én gang på hjemmebane. To hold fra hver pulje kvalificerer sig til slutrunden sammen med én treer.

Første fase 
Kampene i første fase blev spillet 12. - 14. juni 2015.

Gruppe A

Gruppe B

Anden fase 
Kampene i anden fase afvikles som ude- og hjemmekampe. De to første runder afvikles fra 7. til 11. oktober 2015. Tredje og fjerde runde afvikles fra 9. til 13. marts 2016 og femte og sjette runde fra 1. til 5. juni 2016. To hold fra hver pulje kvalificerer sig til slutrunden. Det samme gør én treer.

Seedning

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Rangering af tredjeplacerede hold 
Én treer kvalificerer sig til slutrunden.

Referencer 

2016
Håndbold i 2015
Håndbold i 2016